Седан — триоб'ємний кузов легкового автомобіля з двома або трьома рядами сидінь.
 Седан (футбольний клуб) — французький футбольний клуб із однойменного міста.
 Седан (ядерне випробування) — американське підземне ядерне випробування.
 Седан (кратер) — штучний кратер у США, що утворився в результаті однойменного підземного ядерного випробування.

Топонім

Седан — місто, штат Канзас
 Седан — місто в окрузі Поуп, штат Міннесота
 Седан — переписна місцевість, штат Монтана

Седан (місто) — місто у Франції.
 Седан (округ) — округ у Франції, в департаменті Арденни.

Див. також 
 Седанська академія
 Седанська фортеця
 Седанське князівство

Багатозначні терміни